Ускуч (Верхнее Пьянково) — село в Чойском муниципальном районе Республики Алтай России. Административный центр Верх-Пьянковского сельского поселения.

География 
Расположено к северо-востоку от Горно-Алтайска, в долине реки Иши (приток Катуни), .

Население

Примечания 

Населённые пункты Чойского района